Gomo (botânica) — rebento, gomo (botânica)
 Gema (mineralogia) — mineral ou rocha utilizada em joalharia e outros adornos
 Gema (ovo) — parte de um ovo

Localidades

Gema (Zamora)

Desambiguação